Reichstagswahlkreis steht für:

 Reichstagswahlkreis (Deutsches Kaiserreich), Wahlkreis zum Reichstag des norddeutschen Bundes und des deutschen Kaiserreichs
 Wahlkreis zum Reichstag der Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik
 Reichstagswahlkreis (Schweden), Wahlkreis zum schwedischen Reichstag